

História 
 Flávia Aurélia Eusébia ou Eusébia — imperatriz consorte romana do oriente, esposa de Constâncio II
 Flávia Gala ou Gala (esposa de Teodósio I) — imperatriz consorte romana, esposa de Teodósio I
 Flávia Júlia Constância — imperatriz consorte romana, esposa de Licínio
 Flávia Máxima Constância — imperatriz consorte romana do ocidente, esposa de Graciano
 Flávia Máxima Fausta — imperatriz consorte romana, esposa de Constantino I
 Flávia Maximiana Teodora — imperatriz consorte romana, esposa de Constâncio Cloro
 Flávia Ticiana — imperatriz consorte romana, esposa de Pertinax
 Élia Flavia Flacila — imperatriz consorte romana, esposa de Teodósio I, santa da Igreja Ortodoxa

Religião 
 Flávia Domitila — nobre e santa do Império Romano

Geografia 
 Flávia Cesariense — província do Império Romano na Britânia

Outros 
Anthoxanthum — gênero botânico que inclui a espécia Flavia fabr.

Desambiguações de antropônimos